Баттс () — фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1940) — британский борец, участник летних Олимпийских игр 1960 года.
  (род. 1950) — американский легкоатлет, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1976) и чемпион США (1978) в тройном прыжке.
  (род. 1953) — американский политик, мэр Инглвуда (с 2011).
  (ок. 1728 — 1764 или 1765) — ирландский художник-пейзажист.
  (1922—1944) — американский солдат, участник вторжения в Нормандию, обладатель Медали почёта.
  (1838—1902) — американский солдат, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали почёта.
  (род. 1963) — американская лыжница, участница зимних Олимпийских игр 1992 и 1994 годов.
  (род. 1949) — американский педагог, священник Абиссинской баптистской церкви, президент Нью-Йоркского университета в Олд-Уэстбери (с 1999).
  (род. 1957) — гайанский крикетчик, победитель вест-индского Регионального 4-дневного соревнования в составе национальной сборной (1983, 1993).
  (род. 1982) — американская регбистка, член национальной сборной.
  (в замужестве — Родкер; 1890—1937) — британская писательница.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Баттс, Пегги (Мэри Элис Баттс; 1924—2004) — канадский политик, сенатор (1997—1999).
  (1684—1748) — англиканский священник, епископ Нориджа (1733—1738) и Или (с 1738).
  (1871—1943) — канадский политик, член Палаты общин от Кейп-Бретон-Саута и Ричмонда (1917—1921).
 Баттс, Сеймор (род. 1964) — американский порнографический режиссёр и актёр, лауреат премий AVN (1994, 1996, 1999, 2014) и XRCO (2005).
  (род. 1969) — американский поэт, лауреат премии Уильяма Карлоса Уильямса Поэтического общества Америки (2004).

  — американский военный деятель; исполняющий обязанности генерал-адъютанта и главного инспектора Армии США (1792—1793).

Топоним 
 Баттс — округ в штате Джорджия (США).